Заборовський — українське прізвище.

 Рафаїл (Заборовський) — єпископ
 Ігнатій Заборовський — викладач колегіуму піярів у Варяжі, автор книги «Geometria praktyczna i Logarytmy dla szkół narodowych» («Геометрія практична і Логарифми для шкіл народних»).
 Тимон Заборовський — польськомовний письменник.
 Заборовський Ярослав Юрійович (1939—2021) — професор, кандидат історичних наук.
Українські прізвища